Kameyama – imperatore del Giappone
 Kameyama – città giapponese della prefettura di Mie
 Kameyama – lago del giappone